Sonka oder Šonka ist der Familienname folgender Personen:

 Emilia Sonka (* 1938), weißrussische Radrennfahrerin
 Hugo Sonka (1889–1953), deutschsprachiger mährischer Schriftsteller
 Martin Šonka (* 1978), tschechischer Kunstflugpilot